Clapper ist:

 Bang-Bang, eine oder mehrere mit Luft gefüllte Ballonstäbe, die beim rhythmischen Zusammenschlagen krachen
 ein Nachname, Träger des Namens sind.
 Dit Clapper (1907–1978), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 James R. Clapper (* 1941), US-amerikanischer General und Direktor der Nationalen Nachrichtendienste

Siehe auch:
Klapper (Begriffsklärung)
Klepper